Chambrun ist der Familienname folgender Personen:

 Gilbert de Chambrun (1909–2009), französischer Politiker
 Jacqueline de Chambrun (geb. Jacqueline Retourné;  1920–2013), französische Kinderärztin und Widerstandskämpferin
 Jacques Pineton de Chambrun (1515–1601), französischer Pfarrer
 Pierre de Chambrun (1865–1954), französischer Jurist und Politiker
 René de Chambrun (1906–2002), französischer Jurist